Hurka  bezeichnet: 
 Hurka (Trommel), eine Sanduhrtrommel im nordindischen Himalaya 
 Hůrka (Libá), Ortsteil von Libá, Tschechien
 Hůrka (Jeseník nad Odrou), Ortsteil von Jeseník nad Odrou, Tschechien
 Hůrka (Horní Planá), Ortsteil von Horní Planá in Südböhmen in Tschechien

Hurka ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Hurka (* 1973), deutscher Altphilologe und Hochschullehrer
 Friedrich Franz Hurka (František Václav Hůrka; 1762–1805), Tenor
 Josef Martin Hurka (Josef Martin Hůrka; * 1756, † nach 1800), böhmischer Komponist und Cellist